Бруквил има више значења:
 Бруквил (Њујорк)
 Бруквил (Индијана)
 Бруквил (Канзас)
 Бруквил (Охајо)
 Бруквил (Пенсилванија)